Talibura kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Talibura, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Talibura, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar